Уодсворт () — фамилия. Известные носители:
 Уодсворт, Джеймс (1807—1864) — американский филантроп, политик и генерал армии Союза в годы гражданской войны.
 Уодсворт, Сэм (1896—1961) — английский футболист, играл на позиции защитника.
 Уодсворт, Уильям (1875—1971) — канадский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Уодсворт, Эдуард (1889—1949) — английский художник.